Ром, может означать:
 Ром — крепкий спиртной напиток.

Географические объекты 
 Ром — река в Швейцарии и Италии.
 Ром — посёлок в земле Мекленбург — Передняя Померания (Германия).
 Ром — коммуна в департаменте Дё-Севр (Франция).

Населённые пункты США 
По-английски пишутся , названы в честь итальянского Рима.
 Ром
 Ром
 Ром

Фамилия 
 Ром, Абрам Мордхелевич (Матвеевич) (псевдоним Роом; 1894—1976) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Ром, Вилли (1911—1987) — советский разведчик.
 Ром, Дагмар (1928—2022) — австрийская горнолыжница.
 Ром, Ив (род. 1950) — французский политик, член Социалистической партии Франции, президент Генерального совета департамента Уаза.
 Ром, Любовь Иосифовна (1894—1959) — советская еврейская театральная актриса, народная артистка РСФСР.
 Ром, Сидни (род. 1951) — итальянская актриса и певица.
 Ром, Юрий Борисович (1940—1996) — флейтист, заслуженный артист РСФСР.
 Ром-Лебедев, Иван Иванович (1903—1991) — актёр, драматург и гитарист.

См. также 
 
 Итан Ром
 ROM